Det finns flera personer med namnet Hans Krebs:

* Hans Krebs (politiker) (1888-1947)
 Hans Krebs (general) (1898-1945)
 Hans Krebs (biokemist) (1900-1981)